Burnet ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Burnet (1928–2012), britischer Journalist
 Anna Burnet (* 1992), britische Seglerin
 Dave Burnet (* 1950), australischer Rugby-Union-Spieler
 David G. Burnet (1788–1870), US-amerikanischer Politiker
 Frank Macfarlane Burnet (1899–1985), australischer Mediziner
 Gilbert Burnet (1643–1715), englischer Bischof und Historiker
 Jacob Burnet (1770–1853), US-amerikanischer Politiker

 Lorenzo Burnet (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Taymir Burnet (* 1992), niederländischer Leichtathlet
 Thomas Burnet (1635–1715), englischer Theologe und Theoretiker zur Kosmogonie

Burnet ist der akademische Beiname folgender Personen: 
 Burnet (1853): Louis Christian Heinrich Vortisch (1804–1871), deutscher evangelischer Pastor, Naturforscher und Mitglied der Leopoldina

Burnet ist der Name folgender Orte:
 Burnet (Texas)
 Burnet County

Siehe auch:
 Burnett
 Burnette